note
diplomatska nota